De Ronde van Slovenië 2010 (Sloveens: "Dirka po Sloveniji 2010") werd verreden van donderdag 17 juni tot en met zondag 20 juni in Slovenië. Het was de 17e editie van de rittenkoers, die sinds 2005 deel uitmaakt van de UCI Europe Tour (categorie 2.1).

Klassementsleiders

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

Eindklassementen

Algemeen klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Jongerenklassement

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2010
2010
UCI Europe Tour 2010